Sokołówka heißen folgende polnische

Flüsse:
die Sokołówka (Bzura), Nebenfluss der Bzura in der Woiwodschaft Łódź

Orte:
Sokołówka (Koźminek), Dorf in der Gemeinde Koźminek, Powiat Kaliski, Woiwodschaft Großpolen
Sokołówka (Krotoszyn), Weiler in der Gemeinde Krotoszyn, Powiat Krotoszyński, Woiwodschaft Großpolen
Sokołówka (Żelechlinek), Siedlung in der Gemeinde Żelechlinek, Powiat Tomaszowski, Woiwodschaft Łódź
Sokołówka (Frampol), Dorf in der Gmina Frampol, Powiat Biłgorajski, Woiwodschaft Lublin
Sokołówka (Polanica-Zdrój) (dt. Falkenhain), Stadtteil von Polanica-Zdrój (Altheide-Bad), Powiat Kłodzki, Woiwodschaft Niederschlesien

Siehe auch:
 Sokolowka
 Sokoliwka
 Sokołowska